La Chaussée (Sekwana Nadmorska)
 La Chaussée (Vienne)
 La Chaussée-d’Ivry
 La Chaussée-Tirancourt
 La Chaussée-Saint-Victor

Zobacz też